Serpotortella är ett släkte av bladmossor. Serpotortella ingår i familjen Serpotortellaceae.

Serpotortella är enda släktet i familjen Serpotortellaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Serpotortella